Crans est le nom de plusieurs communes de France, d’une commune de Suisse et une partie du nom d’une commune de Suisse.

Toponyme

Crans, dans le département de l'Ain
 voir aussi : Démographie de Crans
 Crans, dans le département du Jura

Crans, dans le canton de Vaud
 Crans-Montana, dans le canton du Valais

Voir aussi 

 Crans-Montana, domaine skiable située sur les communes de Crans-Montana, Icogne et Lens. 
 Crans-sur-Sierre ou Crans, station suisse de sports d'hiver liée au domaine de Crans-Montana
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France